97-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Свирский ордена Красной Звезды батальон — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован 06.03.1942 года путём переформирования 1606-го отдельного сапёрного батальона

В составе действующей армии с 06.03.1942 по 03.12.1943 и с 14.06.1944 по 09.05.1945 года.

С лета 1942 года обеспечивает отступление войск Южного фронта. В 1942-1943 годах ведёт оборонительные и наступательные действия на Кавказе. Так, в мае 1943 года батальон был придан танковой группе Северо-Кавказского фронта (5-я гвардейская танковая бригада и 63-я танковая бригада), обеспечивал действия группы по освобождению станицы Крымская. В ходе боевых действий обеспечивал переправу войск через реки Адагум, Вторую и Шибик.

Осенью 1943 года выведен в резерв.

В мае 1944 года переброшен на Свирский оборонительный рубеж, где обеспечивал переправу войск 7-й армии через Свирь, а затем через другие водные преграды. В сентябре 1944 переброшен в Заполярье, где принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, обеспечивая форсирование реки Печенга c 12 по 16.10.1944. Затем, в двадцатых числах октября, поддерживая войска 99-го стрелкового корпуса, вместе с 20-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригадой наводил переправы через озеро Салми-Ярви, Ланг-фьорд, Бек-фьорд, создавая условия для штурма Киркенеса. После окончания операции остался в составе 14-й армии и больше в боевых действиях участия не принимал.

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны